Ла-Іруела () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Хаен.
 Ла-Іруела () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мадрид.